Аспропиргос — греческий топоним. Может означать:

 Аспропиргос — город в Аттике.
  — село в общине Карпенисион в Центральной Греции.
  — железнодорожная станция на линии Аэродром Афин — Патры.